Horseshoe steht für
 Binion’s Horseshoe Hotel in Las Vegas, USA
 Golden Horseshoe Region in Ontario, Kanada
 Horseshoe-Canyon-Formation in der Provinz Alberta, Kanada
 Horseshoe (Achterbahn), eine Fahrfigur einer Achterbahn
 Talsperre Horseshoe, Arizona, USA

Orte in den Vereinigten Staaten:
 Horseshoe (Arkansas)
 Horseshoe (Illinois)
 Horseshoe (Mississippi)
 Horseshoe (New York)
 Horseshoe (North Carolina)
 Horseshoe (Tennessee)
 Horseshoe (Virginia)

Siehe auch:
 Horseshoe Bay (Begriffsklärung)
 Horseshoe Crater, Vulkankrater im Viktorialand, Antarktika
 Horseshoe Curve, Eisenbahnkehre in den Vereinigten Staaten
 Horseshoe Harbour, Bucht an der Mawson-Küste des Mac-Robertson-Lands, Antarktika
 Horseshoe Hills, Antarktis
 Horseshoe Island, Insel der Bermudainseln
 Horseshoe Island (Antarktika), Insel vor der Westküste der Antarktischen Halbinsel
 Horseshoe Lake (Begriffsklärung)
 Horseshoe Mountain, Berg im Viktorialand, Antarktika
 Horseshoe-Nunatak, Nunatak in der Ross Dependency, Antarktika
 Horseshoe Valley (Begriffsklärung)